Ян може да се отнася за:
 Ин-ян
 Ян Бибиян, герой създаден от Елин Пелин
 Ян I Олбрахт (1459 – 1501), крал на Полша
 Ян II Кажимеж (1609 – 1672), крал на Полша
 Ян III Собиески (1629 – 1696), крал на Полша
 Ян I (Брабант) (1252 – 1294), херцог на Брабант
 Василий Ян (1874 – 1954), руски писател
 Джъннин Ян (р. 1922), американски физик
 Ян Кьон-чон (1920 – 1992), корейски войник
 Ян Лиуей (р. 1965), китайски космонавт
 Ян Люксембургски (1296 – 1346), крал на Бохемия и Моравия
 Стивън Ян (р. 1983), корейско-американски актьор
 Фридрих Лудвиг Ян (1778 – 1852), германски общественик